La Galatea steht für:

 La Galatea (Cervantes), Roman von Miguel de Cervantes (1585)
 La Galatea (Metastasio), Libretto von Pietro Metastasio (1722)
 La Galatea (Vittori), Oper von Loreto Vittori (1639)
 La Galatea (Ziani), Oper von Pietro Andrea Ziani (1667)